Название нескольких кинофильмов:

 Борьба продолжается (фильм, 1931) (также «Корешки коммуны» или «Побеги Октября») — советский художественный фильм, режиссёр Леонид Луков.
 Борьба продолжается (фильм, 1938) (также «Троянский конь») — советский художественный фильм, режиссёр Василий Журавлёв.
 Борьба продолжается (фильм, 1969) — северовьетнамский фильм, режиссёры Нгуен Кхак Лой, Хоанг Тхай.